Kariluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kariluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kariluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar